Fadhel Jaziri – attore e regista tunisino
 Malaye Jaziri – scrittore, poeta e mistico curdo
 Malek Jaziri – tennista tunisino
 Seifeddine Jaziri – calciatore tunisino, attaccante
 Ziad Jaziri – ex calciatore tunisino, attaccante